Il toponimo Tibiri può riferirsi a due diverse località del Niger:

Tibiri, comune urbano nel dipartimento di Guidan Roumdji nella regione di Maradi
Tibiri, comune rurale nel dipartimento di Dogondoutchi nella regione di Dosso